

Geografia 
 Cunha – comune del Brasile nello Stato di San Paolo

Persone 
 Ana Marcela Cunha (1992) – nuotatrice brasiliana 
 Andrés Cunha (1976) – arbitro di calcio uruguaiano
 Carlos Alberto Cunha Garcia (1961) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Carlos da Cunha e Menezes (1759-1825) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Diego Ribas da Cunha (1985) – calciatore brasiliano
 Diogo Cunha (1986) – calciatore portoghese
 Euclides da Cunha (1866-1909) – scrittore brasiliano
 Hugo Cunha (1977-2005) – calciatore portoghese
 João Cosme da Cunha (1715-1783) – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese
 João Cunha e Silva (1987) – tennista portoghese
 João Pedro Guerra Cunha (1986) – calciatore portoghese
 José Anastacio da Cunha (1744-1787) – matematico portoghese
 Júnior César Moreira da Cunha (1985) – calciatore brasiliano
 Lucas Cunha (1997) – calciatore brasiliano
 Marco Aurélio Cunha dos Santos (1967) – calciatore brasiliano
 Matheus Cunha (1999) – calciatore brasiliano
 Milton da Cunha Mendonça (1956) – calciatore brasiliano
 Nuno da Cunha (1487-1539) – navigatore e poeta portoghese
 Nuno da Cunha e Ataíde (1664-1750) – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 Òscar da Cunha (1986) – calciatore andorrano
 Paulo Cunha (1980) – cestista portoghese
 Pedro Alexandrino da Cunha (1801-1850) – militare, esploratore e politico portoghese
 Pedro Cunha (1983) – giocatore di beach volley brasiliano
 Raimundo Jose da Cunha Mattos (1776-1839) – militare e storico brasiliano d'origine portoghese
 Renato Brito Cunha (...–...) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo brasiliano
 Renato Cunha Valle (1944) – calciatore brasiliano
 Roberto Emílio da Cunha (1912-1977) – calciatore brasiliano
 Rodrigo da Cunha (1577-1643) – arcivescovo cattolico, politico e storico portoghese
 Sérgio Eduardo Ferreira da Cunha (1972) – calciatore brasiliano
 Thiago Rocha da Cunha (1984) – calciatore brasiliano
 Túlio Gustavo Cunha Souza (1983) – calciatore brasiliano
 Victorino Eugénio da Silva e Cunha (1945) – allenatore di pallacanestro portoghese
 Waldemar Esteves da Cunha (1920-2013) – showman brasiliano
 Yuri da Cunha (1980) – cantante angolano